X Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 10-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 2001/2002 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат. Первый дивизион

Группа А

Турнирная таблица

Группа Б

Турнирная таблица

Плей-офф

Регулярный чемпионат. Высший дивизион

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте «ISP BiNet»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте «Вся статистика хоккея» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2001/2002 на сайте «Elite Prospects» 

2001/2002
2001 год в хоккее
2002 год в хоккее